

Sigle 
 David Lee Roth – cantante rock statunitense
 Docklands Light Railway – ferrovia leggera di Londra
 Deutsche Luft-Reederei – prima compagnia aerea tedesca, incorporata nella Deutsche Lufthansa nel 1926
 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – agenzia spaziale tedesca

Codici 
 DLR – codice vettore ICAO di Dala Air Services